Pudding Fong ou Purin Fong est un personnage de fiction appartenant à l'univers du manga et anime Tôkyô Mew Mew. Elle a été créée et dessinée par la scénariste Reiko Yoshida et la dessinatrice Mia Ikumi, en 2002. Sa couleur représentative est le jaune.  Pudding est un mot anglais qui signifie « flan » et Fong est un nom de famille typique asiatique. L'arme de Pudding est l'anneau doublouline dans le manga ou l'attaque tambourin d'or dans l'anime. 
« Purin » est la prononciation japonaise de « pudding » (une sorte de flan).

Histoire 
La petite Purin est une Mew mew, une super-héroïne dont l’ADN a été fusionné avec celui d’un animal en voie de disparition : le sien est le tamarin-lion doré, et c'est la quatrième Mew mew à avoir été découverte. Avec ses quatre amies, elle va devoir empêcher des aliens de s’approprier la Terre en utilisant les animaux pour se débarrasser des humains.

Personnalité 
Elle a entre 9 et 10 ans. D'un naturel énergique, joyeux et boute-en-train, Pudding adore s'amuser et faire des acrobaties. Mais derrière ses airs de gamine un peu insouciante se cache en fait une très grande maturité et un courage incroyable. Pudding a en effet, perdue sa mère quand elle était petite et son père n'est presque jamais à la maison c'est donc à elle de s'occuper de ses quatre frères et de sa sœur,tous plus jeune qu'elle.Elle prend son rôle de Mew Mew au sérieux sans pour autant laisser tomber ses tours d'acrobaties.Enlevée par les aliens dans le manga (volume 5), elle se liera plus tard d'amitié avec un de ses ravisseurs, Tarrt(Tarb dans l'anime), même si celui-ci est, au début, réticent vis-à-vis de cette relation.

Apparence 
Étant la plus jeune des Mew mews, Purin est la plus petite. Pudding a les cheveux courts (les plus longues mèches attachées par des tresses) et blonds et les yeux marron. Rien ne change lors de sa transformation sauf que ses cheveux deviennent plus dorés.
Au cours de la transformation en Mew Mew, ses oreilles et sa queue de singe apparaissent. Elle porte en général des habits traditionnels chinois. Elle porte un court ensemble jaune, des petites chaussures marron reliées par des longues chaussettes amples et jaunes entourées de lacets marron. Elle porte également des mitaines marrons et le pendentif permettant sa transformation autour du cou. Sa marque Mew Mew se trouve sur son front. Sous cette forme on l'appelle Mew Pudding.

Attaques et armes 
Arme : Anneau Doublouline(dans le manga) ou Attaque Tambourin d'Or(dans l'anime)
Attaque : Anneau Doublouline Infernal(manga) ou Sillon du Tambourin(anime)

Pouvoir spéciaux 
Elle peut parler avec les singes.

Mew Mew Power 
Dans Mew Mew Power, Pudding s'appelle Kikki Benjamin et a 9 ans.

Armes et attaques :
 Arme : Tambourin d'or
 Attaque : Sillon du tambourin
 : attaque pâte de fruit

Famille 
Purin a quatre petits frères, des quadruplets : Honcha, Lucha, Hanacha et Chincha. Sa petite sœur, qui est plus jeune qu’eux, se nomme Heicha. Ils s’entendent tous très bien même s’ils donnent beaucoup de boulot à Purin !
Le père de Purin ne sont jamais apparus ni dans le manga, ni dans l'anime. Sa mère est apparue une seule fois pendant ses pensées dans l'anime.

Anecdotes 
Dans le manga, Pudding a,tout comme [Ichigo] a Masha, Anning qui est un petit singe qu'elle a rencontré sur le bateau de Ryo(dans le tome 3).
 Parmi les Mew mews, Purin est surtout amie avec Retasu Midorikawa.
 Dans la version japonaise, elle a un tic assez drôle : elle répète toujours les mots « na do da » à la fin de chacun de ses phrases. Il s´agirait d´une façon de montrer son excitation.

Personnage de Tokyo Mew Mew